XY puede referirse a:

 El par cromosómico típico de los animales machos en el sistema de determinación de sexo XY.
 El sistema de coordenadas , usado para ubicar un punto en dos dimensiones de acuerdo a un sistema de coordenadas cartesianas.
 X&Y álbum de la banda Coldplay.
 XY (serie de televisión) serie de televisión mexicana.
 La quinta saga del anime de Pokémon titulado Pokémon XY.
 XY el primer episodio de la Octava y Última Temporada de la serie Drama-Comedia Castle

Siglas